Kunene oder Cunene bezeichnet

 Kunene, eine Region in Namibia
 Kunene (Fluss) im Süden Afrikas
 Cunene, Provinz in Angola

Personen:
 Madala Kunene (* 1951), südafrikanischer Musiker
 Mazisi Kunene (1930–2006), südafrikanischer Dichter